est un seinen manga écrit par Aka Akasaka et dessiné par Mengo Yokoyari. Il est prépublié depuis le  dans le Weekly Young Jump, puis publié en volumes reliés par l'éditeur japonais Shūeisha. Dix volumes sont parus depuis avril 2020. Une adaptation en anime produite par le studio Doga Kobo est annoncée pour .

La version française est éditée par Kurokawa depuis le .

Synopsis 
Le docteur Gorô est obstétricien dans un hôpital de campagne. Il est loin du monde de paillettes dans lequel évolue Ai Hoshino, une chanteuse au succès grandissant dont il est "un fan absolu". Ces deux-là vont peut-être se rencontrer dans des circonstances peu favorables, mais cet événement changera leur vie à jamais !

Personnages 

Il s'agit du protagoniste de l'histoire. Son nom de scène est "Aqua". Avant sa réincarnation, il était obstétricien et gynécologue dans les collines de la préfecture de Miyazaki. Sous l'influence d'une patiente d'hôpital décédée, Sarina, il devient un fan de l'idole Ai Hoshino.
Personnage complexe il cherche dans le monde du show buisness à trouver un sens à son existence et va créer des liens avec de nombreux jeunes du milieux parfois par opportunisme mais aussi par réelle gentillesse. 

La sœur jumelle d'Aqua. Son nom de scène est "Ruby". Dans sa vie antérieure, elle était patiente dans l'hôpital où le protagoniste travaillait avant sa réincarnation. C'est un otaku des idoles qui admire Ai Hoshino. Elle avait 12 ans. Elle est décédée d'astrocytome anaplasique.
Elle a une personnalité assez proche de sa mère Ai (du moins au début de l'œuvre); ayant une vision idéalisée et "pure" des idoles, cette vision sera remise en question à travers l'œuvre.
Elle s'oppose donc à la majorité des protagonistes du genre « idols » en raison de ces nombreuses remises en question.

Enfant star, la jeune Kana va rencontrer Aqua et se remettre en question cependant avec son entrée dans l'adolescence elle perd une grande partie de ses contrats et perdre son statut "exceptionnel" . Cependant à travers de nombreux efforts elle va continuer à vivre de ses talents en enchainant les petits rôles dans des projets "peu qualitatif". 
A la suite de sa nouvelle rencontre avec Aqua elle rejoindra le monde des idoles. Personnage assez ambigu Kana semble à la fois faire preuve d'une croyance en elle très forte mais se méconsidérant souvent. 

Actrice et étudiante en deuxième année de lycée. Elle est sérieuse et  travailleuse. Elle a une faible estime de soi. Elle est le jeune As de la compagnie théâtrale, qui n'est composée que d'acteurs de premier ordre, et son sens du jeu est tel que même Arima respecte ses qualités en tant qu'actrice.
Elle commence la comédie par admiration pour Kana, et son réel talent va mener à que les deux, ayant cependant des jeux, des qualités et des parcours différents à être comparées.

Manga 
Oshi no Ko est dessiné par Mengo Yokoyari et scénarisé par Aka Akasaka. La série débute sa publication dans le numéro 21 du magazine Weekly Young Jump de l'éditeur Shūeisha paru le . L'éditeur Shūeisha publie les chapitres en  tankōbon avec un premier volume sorti le . Dix volumes sont parus au . La version française est publiée par Kurokawa avec un premier volume sorti le .

Liste des volumes 

|}

Anime 
Une adaptation de la série en anime produite par le studio Doga Kobo est annoncée pour . Daisuke Hiramaki occupe le poste de réalisateur et Chao Nekotomi celui de réalisateur assistant. Jin Tanaka est à la structure scénaristique et Kanna Hirayamaau design des personnages.

Accueil 
En , 1 million de copies sont en circulation.

Le manga a été nominé pour le  en 2021, il termine  avec 59 points. En , il remporte le Next Manga Award 2021 dans la catégorie print. Le manga a été nominé pour le  de 2021 dans la catégorie General.

En février 2022, 3 millions de copies sont en circulation.

Notes et références

Œuvres

Édition japonaise

Édition française

Liens externes 
  sur Weekly Young Jump
 

Série manga
Manga paru dans le Weekly Young Jump
Manga des années 2020
Manga publié par Kurokawa